traser – robotnik kreślący linie na prefabrykatach wyrobów, wzdłuż których ma być prowadzona ich obróbka, cięcie i wiercenie otworów na nity oraz nitowanie
 traser – w przemyśle filmowym, pracownik studia animacji
 traser –  osoba zajmująca się układaniem tras (marszrut), którymi mają poruszać się środki transportu, kurierzy itp.
 traser – marka zegarków

Zobacz też 
 trasowanie